Алекса́ндр Зино́вьев: Зиновьев, Александр Александрович (1910—?) — советский инженер и учёный, лауреат Ленинской премии.
 Зиновьев, Александр Александрович (1922—2006) — российский и советский логик, писатель, социолог, социальный философ.
 Зиновьев, Александр Васильевич (1924—1989) — советский капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда (1973).
 Зиновьев, Александр Владимирович (род. 1979) — российский футболист.
 Зиновьев, Александр Дмитриевич (1854—1931) — государственный деятель, тайный советник (1906), шталмейстер Высочайшего Двора.
 Зиновьев, Александр Михайлович (1961—2005) — советский велогонщик.